Шуджа:

 Шуджа ад-Дин Ахмад-хан (1570—1618) — хан государства Мамлакат-и Моголийе.
 Шуджа ад-Даула (1732—1775) — правитель (наваб) Ауда, в Индии.

Арабские имена